Rudolf Kozłowski (1908–1977) – polski konserwator zabytków
 Rudolf Kozłowski (ur. 1935) – polski sztangista